

Малколм — селище, штат Небраска
 Малколм — переписна місцевість, штат Алабама